Дмитрий Корсаков: Корсаков, Дмитрий Александрович (1843—1919) — русский историк, член-корреспондент Петербургской АН.
 Корсаков, Дмитрий Сергеевич (род. 1982) — российский игрок в пляжный футбол.